Евсеевка — название нескольких населённых пунктов в России:
 Евсеевка — село в Спасском районе Приморского края;
 Евсеевка — деревня в Демидовском районе Смоленской области.